Коровкино — село в Кесовогорском районе Тверской области, входит в состав Лисковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 4 км на юго-восток от центра поселения деревни Лисково и в 13 км на запад от райцентра посёлка Кесова Гора.

История 
В 1795 году в селе была построена деревянная Ильинская церковь с 2 престолами. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Радуховской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года село входило в состав Стрелихинского сельсовета Кесовогорского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Лисковского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена полуразрушенная деревянная Церковь Ильи Пророка (1795).

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района